Campionatul Național de Turism Sportiv „Ștafeta Munților” este o competiție de turism sportiv, organizată la nivel național sau internațional, ce are drept scop crearea cadrului organizatoric și competițional în vederea dezvoltării unor relații durabile, în baza principiilor eco-turistice-sportive și mediu protective, între ONG-urile de tineret, turism, sport și ecologie.

Campionatul Național de Turism Sportiv „Ștafeta Munților” este o competiție specializată, al cărei clasament general este alcătuit exclusiv din probe ce pot fi cuantificate obiectiv și în cadrul căreia concurenții au posibilitatea să participe la categoria corespunzătoare vârstei și nivelului de pregătire.

Coordonarea competiției 2012 - 2015

Obiective Atinse
ONG-urilor au organizat evenimente sportiv-turistic-ecologice la nivel național și internațional;
S-a oferit un plus de valoare concursurilor de profil organizate, prin încluderea acestora într-un sistem competițional;
Au fost create premisele necesare dezvoltării unor proiecte comune de către ONG-urile de tineret, turism, sport și ecologie;
Atitudinea de respect față de mediul înconjurător și sensibilizarea tinerilor pentru protecția ecosistemelor și dezvoltarea spiritului ecologic a crescut în urma organizării acestor evenimente;
Spiritul de echipă și apartenența la grup, dezvoltarea relațiilor interumane a crescut;
Cunoașterea potențialului turistic și sportiv al zonelor montane.

Organizatori și participanți
Între anii 2012 - 2015, șaptesprezece ONG-uri au organizat etape în cadrul acestui campionat. Pentru acest lucru ONG-urile au fost nevoite să înainteze o cerere în care și-au manifestat dorința de a organiza etapă de tip Master sau Challange.
Prin participarea la o etapă, cluburile au fost înscrise automat în clasammentului competiție și au avut dreptul să propună organizarea unei etape.
În cadrul competiției au putut participa și grupuri de persoane, neorganizate din punt de vedere juridic, care au respectat regulamentul competiției, cerințele organizatorilor, spiritul competițional și de fair-play.
În cadrul campionatului Ștafeta Munților s-au organizat 2 tipuri de etape: MASTER și CHALLENGE.
Etapele MASTER au fost organizate de către cluburile care au experiența în organizarea etapelor conform regulamentului, care au peste 15 arbitrii pregătiți conform cerințelor Ștafeta Munților și care au respectă în organizarea etapelor întocmai regulamentul. În situația în care un club au prezentat un proiect organizatoric de înaltă calitate, acesta a primit un green card pentru organizarea unui astfel de concurs.
Etapele CHALLENGE au fost organizate de către cluburi fără experiență în Ștafeta Munților, care organizează pentru prima data o etapă în cadrul campionatului sau de cluburile care au primit nota sub 7 anul precedent pentru organizarea unei etape Master.

Organizatorul Principal Onorific
Prin tragere la sorți au fost desemnați inițial ONG-urile “Organizator Principal Onorific” care au coordonat activitatea competițională 2012 - 2015.
Fiecare ONG a avut dreptul de a fi desemnat “Organizator Principal Onorific” doar o singură dată într-un ciclu de coordonare.
ONG-ul desemnat “Organizator Principal Onorific”, a avut următoarele sarcini:
 monitorizarea activității competiționale;
 organizarea festivității de închidere / deschidere a anului competițional, desemnarea organizatorului festivității de premiere pentru anul viitor;
 asigurarea diplomelor necesare premierii clasamentului general al Competiției Ștafeta Munților;
 predarea coordonării anuale către ONG-ul desemnat pentru anul competițional următor.

În urma tragerii la sorți, s-a stabilit ordinea în care ONG-urile au fost Organizatori Principali Onorifici:
 anul 2012 = Asociația Drumetii Montane;
 anul 2013 = Asociația HAI-HUI pentru Turism, Sport și Ecologie Târgu-Jiu
 anul 2014 = Asociația Zimbrul Pitești;
 anul 2015 = Asociația Călpuza Carpatina Petrila;

Responsabilii Ștafeta Munților
În fiecare an au existat 10 persoane de la diferite asociații care au purtat titlul de Responsabil Ștafeta Munților. Responsabilii Ștafeta Munților sunt persoane cu experiență în organizarea concursurilor competiționale, care cunosc în amănunt Regulamentul Campionatului Național de Turism Sportiv Ștafeta Munților și care au atribuții de supervizare a tuturor etapelor. Responsabilii Ștafeta Munților au fost nominalizați/desemnați prin consens, cu un mandat de un an competițional, de către fondatorii competiției.
Responsabilii Ștafeta Munților au acordat note pentru organizatorii etapelor și tot ei au fost cei ce au soluționa contestațiile concurenților dacă acestea vor exista și dacă organizatorul etapei a oferit o soluție pe care concurenții nu au considerat-o justă;
În cadrul etapelor, responsabilii desemnați au avut și atribuția de arbitrii de concurs, putând interacționa DIRECT și având intâietate în fața arbitrilor de etapă.

Arbitrajul competițional
Fiecare ONG și-a desemnat arbitrii necesari pentru organizarea trofeului în număr de minim 15 persoane;
ONG-urile participante au nominalizat, la cererea organizatorului, arbitrii care să ajute la desfășurarea competiției sau monitorizarea probelor;
S-a constitui o CURTE DE ARBITRAJ formată din toți responsabilii campionatului, care a omologat clasamentul fiecărui trofeu precum și clasamentul general întocmit la finalul competiției. De asemenea a arbitrat eventualele neclarități apărute în cadrul trofeelor sau între ONG-uri;
Curtea de Arbitraj a fost formată prin rotație de persoane ce făceau parte din cele patru ONG-uri fondatoare ale Ștafetei Munților. Cele patru ONG-uri fondatoare au putut nominaliza aceeași persoană să reprezinte competiția mai mulți ani, consecutiv. Președintele Curții de Arbitraj a fost membru al unui club ce a participat activ în ultimii trei ani competiționali, la cel puțin jumătate din etape.

Categorii de concurs
FAMILY – au participat echipe formate din 3 persoane, ce aveau ca și componență minim un adult și obligatoriu minim un copil cu vârsta de maxim 13 ani împliniți.
JUNIORI - au participat echipe formate din 3 persoane, ce aveau ca și componență persoane indiferent de sex, cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani (impliniți);
ELITE – au participat echipe formate din 3 persoane, ce aveau ca și componență persoane indiferent de sex;
OPEN – au participat echipe formate din 3 persoane, ce aveau ca și componență persoane indiferent de vârstă și sex. Timpii pentru această categorie au fost calculați ca timpi turistici;
VETERANI - au participat echipe formate din 3 persoane, ce aveau ca și componență persoane cu vârste de peste 45 de ani, indiferent de sex;
FEMININ – au participă echipe formate din trei fete, ce aveau ca și componență persoane indiferent de vârstă.

Generalități probe de concurs
Probele de concurs au fost: raid montan; orientare; cunoștințe turistice.
În cadrul trofeelor individuale, ONG-urile organizatoare au avut posibilitatea de a organiza probe sportive suplimentare (ex: escaladă, cros montan, ciclism, ștafetă, etc.).
Rezultatele probelor sportive suplimentare nu au fost luate în considerare în clasamentul general al trofeului, acesta realizându-se cumulând cele mai bune rezultate de la patru categorii diferite pentru fiecare club în parte.
În cadrul fiecărei etapă s-a organizat o probă culturală care a fost notată cu note între 1 – 10 de către fiecare arbitru. Rezultatele au fost incluse în clasamentul general cluburi, ca și BONUS.
Abandonul unei probe, din orice motive (tehnice, medicale, de personal, etc.), nu a atras automat descalificarea din competiție, echipa a putut susține în continuare probele rămase.

Proba de raid montan
Traseul de raid montan a fost calculat astfel încât a putut fi parcurs în maxim 8 ore de către toți concurenții, excepție făcându-se pentru categoria FAMILY unde traseul a avut un grad de dificultate mai mic și a putut fi parcurs în maxim 4 ½ ore. Pentru această categorie proba de RAID MONTAN a reprezentat o drumeție/plimbare.
Echipajul a avut obligatoriu 3 membrii.
Abandonul unuia dintre membrii a dus automat la abandonul întregului echipaj.
Clubul organizator a avut obligația de a stabili ora de plecare astfel încât ultimul echipaj să ajungă la SOSIRE cu cel puțin două ore înainte de apus.
Clubul organizator a avut obligația de a avea o patrulă care să porneasca pe traseu după ce pleacă ultimul echipaj participant și de a parcurge traseul pentru a “culege” și ajuta echipajele întârziate.
Organizatorul a fost obligat să dea fiecarui echipaj harta cu traseul de parcurs pe care au fost indicate Posturile cu Arbitru (PA) și Posturile fără Arbitru (PFA sau MUȚI).
 Echipamentul individual obligatoriu a fost compus din ” încălțăminte de munte cu talpă profilată" aici intrând și "adidași" de trail running, lanternă, fluier și îmbrăcăminte de ploaie.
 Echipamentul de echipă obligatoriu a fost compus din: rucsac de tură, bidon de apă, busolă, sursă de foc, trusă de prim ajutor (unde s-a recomandat să conțină minim 3 obiecte cum ar fi: fașă sterilă, comprese sterile, plasturi cu rivanol, fașă elastică, dezinfectant, folie supraviețuire).
Punctajul total acordat probei de raid montan a fost de 5.000 puncte.
Penalizarea pentru neîncadrarea în timpul de concurs a fost de 10 puncte/1 minut.
În caz de egalitate între două sau mai multe cluburi, departajarea acestora s-a realizat în funcție de cel mai mic timp obținut la proba de orientare.
Posturile fără arbitru(PFA) amenajate pe traseu au avut valoarea de 100, 200 sau 300 puncte și au fost în număr de minim 4, maxim 20 PFAuri. Ratarea unui PFA s-a penalizat cu scăderea valorii sale din punctajul total acordat probei. Pentru categoria FAMILIE numărul minim de PFA a fost de două.

Proba de orientare
Proba de orientare s-a desfășurat pe hartă sau pe viză și a avut maxim 2500 m lungime totală, masurată în plan aerian.
Rezultatul la orientare a constituit baza de departajare pentru proba de raid montan în situații de egalitate.
Proba de orientare s-a desfășurat în sistem individual, echipă cumulate sau ștafetă. Organizatorii sunt obligați să anunțe în invitație tipul probei de orientare.
La această probă au putut participa: 1, 2 sau 3 persoane dintr-o echipă.
În clasamente în cazul individual, punctajul unei echipe, a fost dat de primul membru al echipei intrat în probă.
În cadrul categoriei FAMILY, la proba ORIENTARE a participat toată echipa (familia), aceștia au alergat împreună pe traseu. Obligatoriu copilul trebuia să aibă în mână busola, pe toată durata probei și să știe să o folosească, putând fi chestionat în acest sens de către organizatori. Necunoașterea regulilor de orientare de către copil ducea la descalificarea echipei la această probă.
Punctajul total acordat probei de orientare a fost de 5.000 puncte.
Penalizarea a fost de 1 punct / secundă față de cel mai bun timp realizat.
Pierderea unui post de control sau nerespectarea ordinii posturilor, a dus automat la ABANDON și concurentul a primit 0 puncte la această probă.
Concurentul care nu se prezenta la START la ora stabilită nu a beneficiat de un nou start, fiind nevoit să plece în concurs conform orei stabilite inițial.

Proba de cunoștințe turistice
Proba a constat în 1 – 15 întrebări grilă cu un singur răspuns corect și/sau 1 – 15 poze cu obiective turistice din tară tot cu 3 variante de răspuns.
Timpul alocat probei a fost de 7 minute.
Organizatorul etapei a pus la dispoziția concurenților între 20 și 40 de întrebări, în format electronic, întrebările putând fi descărcate de pe site-ul www.stafetamuntilor.ro cu cel puțin 2 săptămâni înainte de etapă.
Întrebările/imaginile din cadrul acestei proble au făcut referire la zona de concurs, patrimoniul geografic, istoric, cultural și de mediu.

Clasamente
La finalul competiției a fost alcătuit clasamentul general al fiecărei categorii de concurs, precum și clasamentul general cumulat ce a însumat cele mai bune rezultate ale cluburilor în 4 din cele 6 categorii de concurs.
Pentru fiecare din cele șase categorii și pentru clasamentul general, clasamentul cumulat s-a alcatuit astfel:
pentru cluburile participante în cadrul competiției, clasamentul general s-a alcătuit din rezultatele obținute la fiecare categorie în ”n” etape MASTER  – 1 plus n-1 din etapele Challenge unde se cumulează toate rezultatele obținute în concurs, nefiind punctată etapa în care clubul a obținut cel mai slab rezultat în decursul anului atunci când respectivul club a participat la toate etapele din acel an.
La finalul concursului în cadrul clasamentului general al Ștafetei Munților, în concursurile tip MASTER s-au acordat urmatoarele punctaje: 500 de puncte = loc 1, loc 2 = 480 puncte, loc 3 = 470 puncte, pentru locurile următoare se scad din 10 în 10 puncte. Excepție a făcut categoria ELITE unde punctajul a fost următorul: 550 de puncte = loc 1, loc 2 = 530 puncte, loc 3 = 520 puncte, pentru locurile următoare scazându-se din 10 în 10 puncte.
În cadrul clasamentului general al fiecărei categorii din punctajul corespunzător clasării în cadrul unei etape, s-au scăzut 100 puncte pentru fiecare probă la care respectivul echipaj nu a participat sau la care a ABANDONAT. (Ex: un echipaj care s-a clasat pe locul 3 și astfel în clasament ar fi primit 470 puncte, a primit doar 370 dacă nu a participat sau a abandonat la una din probe).
În clasamentul general pe cluburi, fiecare club a primi un bonus de 10 puncte pentru fiecare echipaj care a participat la toate probele, indiferent de locul pe care s-a clasat ori tipul de concurs la care participă. În cazul în care un echipaj a abandonat sau nu a intră intr-o probă, clubul din care face parte nu a primit cele 10 puncte bonus.

Statistici Ștafeta Munților

Anul competițional 2012
Primul an competițional din cadrul campionatului de turism sportiv unde s-au organizat 5 etape de concurs la care au participat un număr de 37 de cluburi de turism. Numărul de participanți din acest an fiind de peste 890 oameni.
Categoriile de concurs au fost: Juniori ( cu 23 echipaje înscrise ), Elite ( cu 37 echipaje înscrise ), Open ( cu 43 echipaje înscrise ).

Etapa a-I-a, 25 - 27  mai 2012
 Organizator: Montan Club White Wolf Baia de Fier;
 Nume Trofeu: Trofeul Prieteniei;
 Cluburi participante: 19;
 Echipe înscrise: 18;
 Participanți: 890;

Etapa a-II-a, 22 - 24 iunie 2012
 Organizator: Asociatia de Turism Montan "Kogaion" Orastie;
 Nume Trofeu: Trofeul Kogaion;
 Cluburi participante: 10;
 Echipe înscrise: 12;
 Participanți: 60;

Etapa a-III-a, 06 - 08 iulie 2012
 Organizator: Asociația HAI-HUI pentru Turism, Sport și Ecologie Târgu-Jiu;
 Nume Trofeu: Trofeul Retezatului;
 Cluburi participante: 8;
 Echipe înscrise: 23;
 Participanți: 90;

Etapa a-IV-a, 20 - 22 iulie 2012
 Organizator: Asociația Drumeții Montane;
 Nume Trofeu: Festivalul Sporturilor Montane "Transalpin";
 Cluburi participante: 17;
 Echipe înscrise: 27;
 Participanți: 290;

Etapa a-V-a, 24 - 26 august 2012
 Organizator: Asociația Zimbrul Carpatin Pitești;
 Nume Trofeu: Trofeul Zimbrul Carpatin;
 Cluburi participante: 14;
 Echipe înscrise: 31;
 Participanți: 250;

Anul competițional 2013
Al doilea an competițional din cadrul campionatului de turism sportiv s-au organizat 7 etape de concurs la care au participat un număr de 43 de cluburi de turism. Numărul de participanți din acest an fiind de peste 1430 oameni.
Categoriile de concurs: Juniori cu 55 echipaje înscrise , Elite cu 66 echipaje înscrise, Open cu 98 echipaje înscrise, Copii cu 21 echipaje înscrise.

Etapa a-I-a, 17 - 19 mai 2013
 Organizator: Clubul Sportiv Magura Codlei;
 Nume Trofeu: Cupa Măgura;
 Cluburi participante: 17;
 Echipe înscrise: 22;
 Participanți: 210;

Etapa a-II-a, 14 - 16 iunie 2013
 Organizator: Asociația HAI-HUI pentru Turism, Sport și Ecologie Târgu-Jiu;
 Nume Trofeu: Trofeul Hai-Hui;
 Cluburi participante: 7;
 Echipe înscrise: 34;
 Participanți: 150;

Etapa a-III-a, 19 - 21 iulie 2013
 Organizator: Clubul de Turism Alpin și Ecologie ELITE;
 Nume Trofeu: Trofeul Elite;
 Cluburi participante: 9;
 Echipe înscrise: 32;
 Participanți: 120;

Etapa a-IV-a, 02 - 04 august 2013
 Organizator: Asociația Drumeții Montane și Jnepenii;
 Nume Trofeu: Festivalul Sporturilor Montane "Parângul Mare";
 Cluburi participante: 23;
 Echipe înscrise: 52;
 Participanți: 280;

Etapa a-V-a,  16- 18 august 2013
 Organizator: Asociația Zimbrul Carpatin Pitești;
 Nume Trofeu: Trofeul Zimbrul Carpatin;
 Cluburi participante: 18;
 Echipe înscrise: 35;
 Participanți: 260;

Etapa a-VI-a,  06 - 08 septembrie 2013
 Organizator: Clubul Sportiv Montan Altitudine;
 Nume Trofeu: Festivalul Cheile Râșnoavei;
 Cluburi participante: 11;
 Echipe înscrise: 36;
 Participanți: 180;

Etapa a-VII-a, 13 - 15 septembrie 2013
 Organizator: Clubul de Turism Alpin "Călauza Carpatină";
 Nume Trofeu: Concursul "Memorial Marius Bendea";
 Cluburi participante: 19;
 Echipe înscrise: 28;
 Participanți: 230;

Anul competițional 2014
Al treilea an competițional din cadrul campionatului de turism sportiv s-au organizat 6 etape de concurs la care au participat un număr de 52 de cluburi de turism. Numărul de participanți din acest an fiind de peste 1530 oameni.
Categoriile de concurs: Juniori cu 31 echipaje înscrise , Elite cu 58 echipaje înscrise, Open cu 108 echipaje înscrise, Copii cu 24 echipaje înscrise, Feminin cu 27 echipaje înscrise și Veterani cu 27 echipaje înscrise.

Etapa a-I-a, 04 - 07 iulie 2014
 Organizator: Asociația de Turism Gașka București;
 Nume Trofeu: Trofeul Munțior;
 Cluburi participante: 14;
 Echipe înscrise: 35;
 Participanți: 260;

Etapa a-II-a, 18 - 20 iulie 2014
 Organizator: Clubul de Turism Alpin și Ecologie ELITE;
 Nume Trofeu: Trofeul Elite;
 Cluburi participante: 13;
 Echipe înscrise: 43;
 Participanți: 182;

Etapa a-III-a, 01 - 03 august 2014
 Organizator: Asociația Drumeții Montane;
 Nume Trofeu: Festivalul Drumeții Montane;
 Cluburi participante: 30;
 Echipe înscrise: 56;
 Participanți: 390;

Etapa a-IV-a, 15 - 17 august 2014
 Organizator: Asociația Zimbrul Carpatin Pitești;
 Nume Trofeu: Trofeul Zimbrul Carpatin;
 Cluburi participante: 21;
 Echipe înscrise: 63;
 Participanți: 320;

Etapa a-V-a, 29 - 31 august 2014
 Organizator: Clubul Alpin Temerarii;
 Nume Trofeu: Trofeul Temerarii;
 Cluburi participante: 13;
 Echipe înscrise: 27;
 Participanți: 170;

Etapa a-VI-a, 12 - 14 septembrie 2014
 Organizator: Clubul Alpin Temerarii;
 Nume Trofeu: Festival Turism și Aventură "7 Munti – Omu";
 Cluburi participante: 11;
 Echipe înscrise: 44;
 Participanți: 210;

Anul competițional 2015
Al patrulea an competițional din cadrul campionatului de turism sportiv s-au organizat 9 etape de concurs la care au participat un număr de 84 de cluburi de turism. Numărul de participanți din acest an fiind de peste 2000 oameni.
Categoriile de concurs: Juniori cu X echipaje înscrise , Elite cu X echipaje înscrise, Open cu X echipaje înscrise, Copii cu X echipaje înscrise, Feminin cu X echipaje înscrise și Veterani cu X echipaje înscrise.

Etapa a-I-a, 08 - 10 mai 2015
 Organizator: Asociația MecanTurist Galați;
 Nume Trofeu: Festivalul de Turism și Ecologie „Mecanturist”;
 Cluburi participante: 40;
 Echipe înscrise: 76;
	
Etapa a-II-a, 12 - 14 iunie 2015
 Organizator: Asociația de Turism Montan “Cocoșul de Munte”;
 Nume Trofeu: Trofeul Cocoșul de Munte;
 Cluburi participante: 23;
 Echipe înscrise: 64;

Etapa a-III-a, 26 - 28 iunie 2015
 Organizator: Asociația Schi-Turism Montan “Pro-Parâng” Petroșani;
 Nume Trofeu: Trofeul Pro-Parang;
 Cluburi participante: 15;
 Echipe înscrise: 50;
	
Etapa a-IV-a, 10 - 12 iulie 2015
 Organizator: Asociația de Turism Gașka București;
 Nume Trofeu: Trofeul Munților;
 Cluburi participante: 19;
 Echipe înscrise: 67;
	
Etapa a-V-a, 17 - 19 iulie 2015
 Organizator: Clubul de Turism Alpin și Ecologie ELITE;
 Nume Trofeu: Trofeul Elite;
 Cluburi participante: 11;
 Echipe înscrise: 17;
	
Etapa a-VI-a, 24 - 26 iulie 2015
 Organizator: Asociația Marmotele Mahmure;
 Nume Trofeu: Festivalul Montan "Prietenii Marmotelor";
 Cluburi participante: 17;
 Echipe înscrise: 61;
	
Etapa a-VII-a, 07 - 09 august 2015
 Organizator: Asociația Zimbrul Carpatin;
 Nume Trofeu: Trofeul Zimbrul Carpatin;
 Cluburi participante: 25;
 Echipe înscrise: 59;
	
Etapa a-VIII-a, 21 - 23 august 2015
 Organizator: Jnepenii;
 Nume Trofeu: Trofeul Jnepenilor;
  Cluburi participante: 17;
 Echipe înscrise: 50;
	
Etapa a-IX-a, 04 - 06 septembrie 2015
 Organizator: Clubul Alpin Temerarii;
 Nume Trofeu: Trofeul Temerarii;
 Cluburi participante: 17;
 Echipe înscrise: 50;

Legături externe
 Pagină Oficială
 Clasamente Competiționale
 Regulament Competițional
 Bibliografie și Cunoștințe Turistice 
 Fotografii etape Ștafeta Munților
 Filmulețe etape Ștafeta Munților 
 Software Ștafeta Munților

Bibliografie
 eBotoșani, 30.08.2015, Descoperim si cucerim Masivul Piatra Craiului 
 Jurnalul de Buzău, 13.08.2015, Descoperă Masivul Siriu cu Ștafeta Munților
 Puterea - Cotidian Național Tipărit, 21.07.2015, Festivalul Montan „Prietenii Marmotelor” 
 Știri din Iași, 30.08.2015, Trofeul Munților 2015 organizat în Munții Căpățânii
 Național Magazin, 09.06.2015, „Cocoșul de Munte” te provoacă la mișcare
 Radio Deea, 30.04.2015, Festivalul de Turism și Ecologie „Mecanturist” 2015
 Observatorul de Toronto, 01.09.2014, Campionatul Național de Turism Sportiv Ștafeta Munților scurt bilanț 2014
 InSport Inspiră Sport, 14.08.2014, Arges ECO Challenge - Moldoveanu 2.544m
 ApropoTV, 15.06.2014, Ștafeta Munților - Trofeul "Elite" 2014
 RomaniaTV, 29.05.2014, competiție sportivă montana organizată în perioada 4 - 6 iulie în Bucegi
 Ziarul Actualitatea, 18.03.2014, Festivalul Drumeții Montane, o nouă provocare!
 Bistrita 24, 02.01.2014, Participă și tu la Campionatul de Turism Sportiv "Ștafeta Munților" în anul 2014! 
 Presa de Turism, 02.12.2013, Ștafeta Munților - Final de Campionat 2013 
 Asociația Drumeții Montane, 24.09.2013, Festivitatea de premiere a Campionatul Național de Turism, Sportiv "Ștafeta Munților" 2013 
 Curierul Zilei, 31.08.2013, Clubul Zimbrul Carpatin, pe locul I la Ștafeta Munților
 Ziarul Văii Jiului, 31.07.2013, Petrila / Memorialul „Marius Bendea” a ajuns la ediția nr. 17
 Informația Zilei, 23.06.2013, Sătmărenii se pot înscrie la Festivalul Sporturilor Montane ”Parângul Mare”
 Ziarul Actualitatea, 16.06.2013, Concurs de ecoturism la Ștafeta Munților
 InSport Inspiră Sport, 08.05.2013, Ștafeta Munților, Brasov: Cupa Măgura Codlei 2013
 Presa Online, 29.11.2012, Campionatul Național ”Ștafeta Munților” a debutat în luna florilor 
 România Actualități, 29.10.2012,  MIȘCAREA DE SĂNĂTATE vă învită la Festivitatea de premiere a Competiției Ștafeta Munților 2012 
 Despre SpA, 31.05.2012, Campionatul de Turism Sportiv Ștafeta Munților Ediția I 2012
Asociația Drumeții Montane Târgu Jiu, Asociația Zimbrul Carpatin Pitești, Montan Club White Wolf Baia de Fier, Asociația HAI-HUI pentru Turism, Sport și Ecologie Târgu-Jiu se întâlnesc în luna Noiembrie 2011 pentru a fonda Campionatul Național de Turism Sportiv „Ștafeta Munților”.

Competiții sportive